IBU kan vara:

 IBU  – från engelska: International Biathlon Union, internationell organisation för skidskytte, se Internationella skidskytteförbundet
 IBU  – ett mått på beska i öl, se International Bitterness Units